În sezonul 1950 A PFG a avut 10 echipe iar Dinamo Sofia a câștigat trofeul. Golgeter a fost Liubomir Hranov cu 11 goluri pentru Dinamo Sofia.

Clasament 
Clasamentul primei ligi bulgare de fotbal la finalul sezonului 1950.

Referințe 
 Bulgaria - Lista clasamentelor finale (RSSSF)
 bulgarian-football.com

Sezoane A PFG